Mikel Aranburu (Azpeitia, 18 de fevereiro de 1979) é um ex-futebolista profissional espanhol, que atuava como meio-campo, sempre jogou Real Sociedad.

Carreira 
Nascido em Azpeitia, Gipuzkoa, Aranburu fez sua estreia profissional com 18 anos, na ultima rodada da Liga espanhola 1996–97 contra o CD Logroñés, promovido pelo treinador Javier Irureta. Até sua quarta temporada se tornou titular absoluto contribuindo muito para o time basco na La Liga in 2002–03 que foram vice-campeões com 34 jogos e 2 goas.

Títulos 
 Segunda División: 2009–10

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Naturais de Azpeitia